Aphroditopolis () ist der griechische Name mehrerer Städte im antiken Ägypten:

 Tepihu, koptisch Petpeh, das heutige Atfih
 Per Hathor, später Pathyris oder Titularbistum Aphroditopolis, heute Gebelein
 Atarbechis im Prosopitis im südwestlichen Nildelta